Cymatosyrinx ricaudae är en snäckart som först beskrevs av S. S. Berry 1969.  Cymatosyrinx ricaudae ingår i släktet Cymatosyrinx och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
ricaudae